Norges försvarsminister är ledamot av Norges regering och är chef för försvarsdepartementet (), ovh är politiskt ansvarig för  Norges försvarsmakt (). 

Ämbetet skapades ursprungligen år 1814, men mellan åren 1819 till 1885 var det uppdelat i en krigsminister och en sjöminister. Ministern utses formellt av Kungen i Statsrådet, men i praktiken är det statsministern som är ytterst ansvarig för att tillsättning och entledigande försvarsministern.

Från 2003 är försvarschefen och dennes högkvartersstab (tidigare Forsvarets overkommando) en integrerad del av försvarsdepartmentet. Ändringen gjordes för att bättre överensstämma med organisationerna i andra Natoländer.

Lista över ministrar (1819–  )

Krigsministrar (1819–1885)

Sjökrigsministrar (1819–1885)
 Jens Schow Fabricius (konst.), 1818
 Thomas Fasting, 1818–1820
 Jonas Collett, 1820
 Mathias Otto Leth Sommerhielm, 1820–1821
 Thomas Fasting, 1821–1824
 Poul Christian Holst, 1824–1825
 Thomas Fasting, 1825–1826
 Hans Hagerup Falbe, 1826–1827
 Thomas Fasting, 1827–1830
 Nicolai Johan Lohmann Krog, 1830–1831
 Thomas Fasting, 1831–1833
 Nicolai Johan Lohmann Krog, 1833–1834
 Thomas Fasting, 1834–1836
 Nicolai Johan Lohmann Krog, 1836
 Thomas Fasting, 1836–1839
 Hans Christian Petersen, 1839–1840
 Valentin Christian Wilhelm Sibbern, 1840–1841
 Hans Christian Petersen, 1841–1843
 Valentin Christian Wilhelm Sibbern, 1843–1844
 Hans Christian Petersen, 1844–1845
 Henrich Herman Mejer Foss, 1845–1848
 Ole Wilhelm Erichsen, 1848–1852
 Niels Andreas Thrap (konst.), 1852–1853
 Hans Christian Petersen, 1853
 Ole Wilhelm Erichsen, 1853–1856
 Henrik Steffens Hagerup, 1856–1857
 Hans Christian Petersen, 1857
 Henrik Steffens Hagerup, 1857
 Hans Christian Petersen, 1857–1858
 Henrik Steffens Hagerup, 1858–1859
 Hans Christian Petersen, 1859–1860
 Jacob Worm Skjelderup (konst.), 1860
 Ketil Motzfeldt, 1860
 Harald Nicolai Storm Wergeland, 1860–1861
 Ketil Motzfeldt, 1861
 August Christian Manthey, 1861

Lista över försvarsministrar (1885–idag)

Se även
Danmarks försvarsminister
Finlands försvarsminister
Sveriges försvarsminister

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.regjeringen.no

  
Norge
Försvarsministrar